Der Begriff Regimentstochter bezeichnet

 eine Figur im rheinischen Karneval (Tanzmariechen)
 eine Oper von Gaetano Donizetti (La fille du régiment)

Siehe auch:
 Die Regimentstochter